П'єррвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 П'єррвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш